Naselje u Hrvatskoj
 Podgorci, naselje u sastavu općine Rovišće

Naselje u Sloveniji
 Podgorci (Ormož, Slovenija), naselje u sastavu općine Ormož